Das Geomuseum der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster ging aus dem Zusammenschluss des Geologisch-Paläontologischen Museums und des Mineralogischen Museums im Jahre 2007 hervor. Damit sind am alten Ort, der Pferdegasse 3 im Zentrum von Münster, wieder die Museen vereinigt, die sich 1919 organisatorisch und räumlich getrennt hatten. Die Sammlungen umfassen mehrere Hunderttausend Proben aus allen Bereichen der Geowissenschaften der Festen Erde.

Weblinks 
 Offizielle Website des Geomuseums

Museum in Münster
Geologisches Museum
Westfälische Wilhelms-Universität